Aurícula (cor) o aurícula cardíaca, cavitat del cor que rep el flux sanguini 
 Pavelló auricular o aurícula, a l'orella externa
 Músculs auriculars, que són tres músculs situats en l'orella externa
 Aurícula o Primula auricula, espècie vegetal 
 Auricula, gènere de trilobit